Saint-Ébremond peut désigner :
 Saint-Ébremond-de-Bonfossé, une commune française du département de la Manche,
 Saint-Ébremond-sur-Lozon, une ancienne commune de la Manche, aujourd'hui intégrée à Lozon.